Криушинский — название населённых пунктов в России:
 Криушинский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Криушинский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.